Miejscowości w USA:
 Fort Lee – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Fort Lee – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince George